Arquà Petrarca – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Wenecja Euganejska, w prowincji Padwa.
 Arquà Polesine – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Wenecja Euganejska, w prowincji Rovigo.